

Seznam hor a kopců 

 
Abcházie
hory a kopce